У фіналі Тоні Траберт переміг Курта Нільсена з рахунком 6–3, 7–5, 6–1.

Сіяні гравці 
 Тоні траберт (чемпіон)
 Кен Роузволл (півфінал)
 Вік Сайксес (2 коло)
 Лью Гоуд (чвертьфінал)
 Рекс Гартвіг (3 коло)
 Ярослав Дробний (чветьфінал)
 Бадж Петті (півфінал)
 Свен Давідсон (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1955 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1955 у тенісі
Вімблдонський турнір